Ioannis Matzourakis (6 de junho de 1949) foi um futebolista grego. Atualmente é diretor de futebol do clube grego OFI Creta.
Como jogador teve destaque no CFR Cluj no ano de 1969 até 1972 onde foi artilheiro em 1969-1970.
Desde 2000 tem tido várias passagens em times médios da Grécia na área de administração dos clubes.

Fontes 
 Ioannis Matzourakis no Footballdatabase.eu
 Ioannis Matzourakis no Zerozero.pt

Futebolistas da Grécia